El Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), té la seu a l'edifici de Can Caralt, una masia del , Can Cassany, transformada en casa senyorial per Josep de Caralt i Argila a la segona meitat del . Can Caralt acull també l'arxiu municipal que conté documentació des del .

El museu forma part de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. Compta amb col·leccions etnogràfiques del camp i de la llar, una de ràdios i una de càmeres fotogràfiques i projectors des de finals del . La pinacoteca ocupa tota la primera planta de l'edifici i conté obres de pintors relacionats amb Llavaneres com els Masriera, Aureli Tolosa, Alexandre Cardunets, Joaquim Vancells, Rafael Durancamps, Opisso i de pintura catalana contemporània com Joaquim Mir, Ramon Calsina, Albert Ràfols-Casamada, Antoni Clavé, Eduard Alcoy, Antoni Tàpies, Joan Miró o  Josep Guinovart. Des del maig de 2010, el museu disposa, a més, d'una nova sala dedicada a l'escultura, que dona cabuda a un fons patrimonial amb noms com Manolo Hugué, Josep Maria Subirachs, Manuel Cusachs, Josep Maria Riera i Aragó, Rosa Serra i Joan Borrell i Nicolau.

El museu disposa també d'una sala on es realitzen exposicions temporals. L'any 2012 s'inicia el concepte de Tastets amb exposicions i obra de petit format, a la sala d'entrada del mateix museu.

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina del Museu al web de l'Ajuntament 
 Web del Museu Més Gran de Catalunya
 Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres al Facebook

.
.
.

Sant Andreu de Llavaneres
Museus de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona
Museus del Maresme
Arxius